Лос-Риос:
 Лос-Риос (провинция) — провинция в Эквадоре
 Лос-Риос (область) — область Чили